La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . Le parti libéral dirigé par Donald Farquharson forma le gouvernement. En , Arthur Peters devint le chef libéral et le Premier ministre.

Samuel E. Reid fut élu président.

Il y eut quatre sessions à la  Assemblée générale :

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard